XVI Чемпионат Азии по лёгкой атлетике — легкоатлетическое соревнование, проходившее в южнокорейском городе Инчхон с 1 по 4 сентября 2005 года. В нём приняли участие спортсмены из 35 стран Азии. На турнире было разыграно 43 комплекта наград.

Участники 

  (2)
  (2)
  (2)
  (50)
  (22)
  (12)
  (41)
  (5)
  (11)
  Ирак(7)
  (69)
  (33)

  (13)
  (7)
  (1)
  (4)
  (6)
  (16)
  (1)
  (2)
  (7)
  (6)
  (7)
  (14)

  (17)
  (22)
  (11)
  (63)
  (28)
  (4)
  (3)
  (26)
  (2)
  (9)
  (11)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Сайт ААА (Asian Athletics Association)

Сентябрь 2005 года
Международные спортивные соревнования в Инчхоне
Чемпионаты Азии по лёгкой атлетике
Чемпионаты Азии в 2005 году
Спорт в Республике Корея в 2005 году
Чемпионаты Азии в Республике Корея
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Республике Корея